WTA Brasil Tennis Cup 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Brasil Tennis Cup rozgrywany w dniach 24 lutego–1 marca 2014 roku we Florianópolis na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Brazylii
Florianópolis
Sport w Santa Catarina